Namenstage A
Namenstage